Цагера — топоним в Очамчырском районе Абхазии.

 Цагера, Цагери — село в Очамчырском районе Абхазии.
 Цагера — прежнее, с 1951 по 1967 годы, название платформы Араду́ Абхазской железной дороги в Очамчырском районе Абхазии.